Жа́бинковский райо́н () — административная единица на западе Брестской области Белоруссии. Административный центр — город Жабинка.

География 
Территория 684 км² (последнее место среди районов страны). Жабинковский район граничит с Брестским районом на западе, Малоритским районом на юге, Кобринским районом на востоке и Каменецким районом на севере.

История 
Первое упоминание селения на территории Жабинки относится к 1816 году.

Район создан 15 января 1940 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР. 12 октября 1940 года установлено деление района на 13 сельсоветов. 8 августа 1959 года район расформирован, его территория была разделена между Брестским, Каменецким и Кобринским районами. Район вновь восстановлен 30 июля 1966 года.

Административное деление 
В составе района 7 сельсоветов:
 Жабинковский — 1 агрогородок, 12 деревень
 Кривлянский — 2 агрогородка, 21 деревня и 1 хутор
 Ленинский — 1 агрогородок и 10 деревень
 Озятский — 1 агрогородок, 8 деревень и 2 хутора
 Ракитницкий — 1 агрогородок, 7 деревень и 1 хутор
 Степанковский — 1 агрогородок и 16 деревень
 Хмелевский — 1 агрогородок и 8 деревень

Упразднённые сельсоветы
 Глубоковский — переименован в Кривлянский 16 июля 1954 года
 Рогозненский — переименован в Ленинский 21 января 1971 года
 Сакский — переименован в Хмелевский 3 июля 1972 года
 Сехновичский — упразднён 16 июля 1954 года
 Соколовский — упразднён 16 июля 1954 года
 Старосельский — упразднён 16 июля 1954 года
 Стебровский — упразднён 16 июля 1954 года
 Чижевщинский — упразднён 31 марта 1959 года
 Яковчицкий — 1 агрогородок и 12 деревень

Транспорт

Население 
Население района составляет 24 764 человек (на 1 января 2021 года), в том числе в городских условиях живут 14 108 человек.

На 1 января 2021 года 19,3% населения района было в возрасте моложе трудоспособного, 55,5% — в трудоспособном, 25,2% — старше трудоспособного. Коэффициент рождаемости в 2017 году — 13,2, смертности — 14,9. Коэффициент рождаемости один из самых высоких в Брестской области (выше — только в Брестском и Столинском районах). В 2020 году в районе было заключено 127 браков (5,1 на 1000 человек) и 72 развода (2,9).

Экономика 
Промышленный комплекс района представляют шесть промышленных предприятий. Крупнейшие предприятия:
 ОАО «Жабинковский сахарный завод» (перерабатывает до 8500 т свёклы в сутки), один из четырёх в стране;
 ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» (производит до 480 т комбикормов в сутки);
 ОАО «Торфобрикетный завод «Гатча-Осовский» (Ленинский сельсовет; производит до 60 тыс. т торфяных брикетов в год).

В 2020 году средняя зарплата работников в районе составила 92,7% от среднего уровня по Брестской области.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 2020 год составила 434 млн рублей (около 170 млн долларов), в том числе 105,5 млн рублей пришлось на сельское, лесное и рыбное хозяйство, 254,8 млн на промышленность, 40,2 млн на строительство, 3,4 млн на торговлю и ремонт, 30,2 млн на прочие виды экономической деятельности.

Сельское хозяйство 
В агропромышленный комплекс района входят девять колхозов, два совхоза, семь фермерских хозяйств. Район специализируется на производстве молока, мяса, выращивании сахарной свеклы, зерновых, картофеля. Одной из главных отраслей в районе является животноводство. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 48,8 тысяч гектаров, в том числе пашни 31,4 тысячи гектаров, сады и ягодники составляют 486 гектаров. Строительную программу в районе выполняют четыре строительные организации. Под зерновые культуры в 2020 году было засеяно 14,4 тыс. га пахотных площадей, под сахарную свёклу — 1,1 тыс. га, под кормовые культуры — 15,6 тыс. га. Главный потребитель сахарной свёклы, собираемой в Жабинковском районе, — расположенный в районном центре сахарорафинадный завод.

В 2020 году сельскохозяйственные организации района собрали 60,1 тыс. т зерновых и зернобобовых культур при урожайности 43,6 ц/га и 43,9 тыс. т сахарной свёклы при урожайности 449 ц/га.

На 1 января 2021 года в сельскохозяйственных организациях района содержалось 29,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 9,9 тыс. коров, 21,2 тыс. свиней. В 2020 году сельскохозяйственные организации района реализовали 6,6 тыс. т мяса скота и птицы и произвели 72,1 тыс. т молока.

Образование 
В 2020 году в районе насчитывалось 12 учреждений дошкольного образования, которые обслуживали 1152 ребёнка. В 13 школах в 2020/2021 учебном году обучались 3142 ребёнка, учебный процесс обеспечивали 363 учителя.

Культура 
Действует Жабинковский районный историко-краеведческий музей (в 2016 году — 891 музейный предмет основного фонда, 2,1 тыс. посещений). В 2016 году в Жабинковском районе действовало 17 публичных библиотек с фондом 246,4 тыс. экземпляров книг и журналов. Численность пользователей составила 10,8 тыс. человек, было выдано 190,8 тыс. экземпляров книг и журналов.

Достопримечательности 

 Хмелёвский Спасо-Преображенский монастырь в с. Хмелёво 
 Церковь Св. Николая в аг. Озяты
 Никитская церковь в д. Здитово
 Храм в память пророка Ильи в д. Саки

Галерея

См. также 
 Холокост в Жабинковском районе

Примечания

Ссылки 
 Жабинковский районный исполнительный комитет
 Жабинковский район. Фото памятников и достопримечательностей